

Біологія 
 Лама — вид тварин роду лам.
 Лама (рід)

Релігія 
 Лама (міфологія) — у давньошумерській міфології добра богиня-захисниця.
 Лама (буддизм) — в тибетському буддизмі релігійний вчитель.

Інше 
 Lama — український поп-рок гурт

Особи 

 Лама Бернар — футболіст
 Лама (співачка)
 Лама (футболіст)

Топоніми

Лама (Барселуш) — парафія.
 Лама (Санту-Тірсу) — парафія.

Лама (річка, Московська область)
 Лама (річка, Таймир)
 Лама (озеро)